Kloosterwijtwerd
Westerwijtwerd
Oosterwijtwerd
Lutjewijtwerd